Gravataí é o distrito-sede do município brasileiro de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de  habitantes, sendo  homens e  mulheres, possuindo um total de  domicílios particulares. 

Foi criado com a denominação de Nossa Senhora dos Anjos d’Aldeia pelo alvará de 22 de dezembro de 1795, subordinado a Porto Alegre, sendo elevado à condição de vila pela lei provincial nº 1247, de 11 de junho de 1880 (instalando-se em 23 de outubro de 1880), e à cidade pelo decreto federal nº 311, de 2 de março de 1938.

Ligações externas 
 

Distritos de Gravataí
Distritos-sede do Brasil